Błogosławiona Kolumba – błogosławione o imieniu Kolumba
 Błogosławiony Kolumba – błogosławieni o imieniu Kolumba